БУП:
 Боевой устав пехоты
 Базисный учебный план